Wladislaus II Jagiello, grootvorst van Litouwen en koning van Polen
 het Huis Jagiello waarvan hij stamvader was